Страстоцве́т язычко́вый, или Пассифло́ра лентови́дная, или Пассифлора язычко́вая, или Сла́дкая гранади́лла () — быстрорастущая древовидная лиана, дающая съедобные плоды; вид рода Пассифлора семейства Страстоцветные.

История 

В 1553 году впервые упоминается в книге «Хроника Перу» Педро Сьесы де Леона:

Посредине этой долины, под названием Лиле, протекает река, не считая тех, что вливаются в неё, стекая с гор. Берега неплохо обсажены местными плодами, среди некоторых есть один очень вкусный и ароматный, называемый Страстоцветы [Granadillas].

Описание 
Побеги цилиндрические, гладкие, до 0,5 см в диаметре, вырастают до 3-4 метров за сезон. 
Листья широкоовальные, слабо сердцевидные, цельные, 7-15 см длиной. Черешок с двумя железами (у верхушки и в середине).
Прицветники дольчатые, спайные у основания.
Цветки 5-10 см в диаметре. Лепестки белые или розовые. 
Плоды яйцевидные, диаметром 6-7 см, с твёрдой скользкой кожурой. Жёлтый, оранжевый, красный. Маленькие чёрные семена окружены желатинообразной прозрачной мякотью.

Распространение 
Сладкая гранадилла встречается, как в диком виде, так и в культуре, от Центральной Мексики до Боливии. В настоящее время культивируется также на Гавайских островах, Гуаме, Новой Гвинее, Ямайке и Гаити.

Использование 
Широко культивируется как ценное плодовое растение, также используется для вертикального озеленения. Мякоть Сладкой гранадиллы употребляется в свежем виде. Выжатый сок используется для изготовления прохладительных напитков.

Примечания

Ссылки 
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.

Страстоцветные
Фрукты